Machiavellisme (politiek), de politieke theorie die stelt dat alles is toegestaan voor het verwerven of behouden van macht, onafhankelijk van recht en moraal
 Machiavellisme (psychologie), een persoonlijkheidstrek die zich kenmerkt door de bereidheid om manipulatie en misleiding te gebruiken om eigenbelang
 Machiavellistische intelligentie, het vermogen van een organisme om een succesvolle politieke relatie aan te gaan met sociale groepen